Руснаците в Литва са малцинство в страната. Според преброяването на населението през 2011 година те са 176 913 души, или 5,81 % от населението.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на руснаците според преброяванията на населението през годините:

Численост на руснаците според преброяванията на населението през годините, по окръзи:

Дял на руснаците според преброяванията на населението през годините, по окръзи (в %):

Вижте също 
 Население на Литва

Източници 

Население на Литва